Kurčatov () je ruské jméno. Jeho nositeli jsou:
 lidé:
 Igor Vasiljevič Kurčatov (1903–1960) – sovětský fyzik
 Boris Vasiljevič Kurčatov (1905–1972) – sovětský chemik, bratr předešlého
 sídla
 Kurčatov (Kurská oblast) – město v Kurské oblasti Ruska
 Kurčatov (Kazachstán) – město ve východním Kazachstánu